Schuberg ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Schuberg (1827–1899), deutscher Forstmann und Professor
 Philipp Schuberg (1872–1946), deutscher Hochschullehrer für Apparatebau und Fabrikanlagen der chemischen Industrie